Верхнекубанское сельское поселение — муниципальное образование в составе Новокубанского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Верхнекубанский сельский округ.

Административный центр — хутор Кирова.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 16 населённых пунктов:

Примечания 

Сельские поселения Новокубанского района Краснодарского края